GKM ist die Abkürzung für:
 steht für Gebäudeautomation, Kommunikation und Multimedia
 eine Ganzkörpermassage, siehe Massage
 einen Motortyp, siehe Gegenkolbenmotor
 ein Kraftwerk, siehe Grosskraftwerk Mannheim 
 einen Strukturvertrieb für Finanzdienstleistungen, siehe Gesellschaft für professionelles Kapitalmanagement
 Geld- und Kapitalmarkt, siehe Finanzmarkt

GKM